Jakapil — рід двоногих динозаврів, базальний представник тиреофорів, що існував близько 94–97 млн років тому. Частковий скелет майже зрілої особини, що була завдовжки 1,5 м і важила близько 4,5–7 кг, знайдено на території Аргентини.

Таксономічна позиція:

Примітки 

Щитоносні
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022